Operateur steht für:

 eine Person, die operiert, siehe Operation (Medizin)
 Kameraoperateur 

Siehe auch:
 Operator